Ostgut ist:
 ein Berliner Technoclub, Vorläufer des Berghains
 Ostgut Ton, ein Berliner Techno-Label